

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2, w tym 1 podstawowa
 Małoszewo – wieś w woj. mazowieckim, w pow. płockim, w gminie Bodzanów
 Małoszewo – część wsi Baranowo w woj. warmińsko-mazurskim, powiecie mrągowskim, w gminie Mikołajki

Inne 
 Małoszewo – nieofic. przysiółek wsi Bledzew w woj. lubuskim, w pow. międzyrzeckim, w gminie Bledzew